Der Graf von Monte Christo steht für:
 Der Graf von Monte Christo, Roman von Alexandre Dumas (1844 bis 1846)

und die Verfilmungen, weitere Werke:
 Monte Cristo (1912), amerikanischer Film von Colin Campbell
 Der Graf von Monte Christo (1943), französischer, zweiteiliger Schwarz-Weiß-Film von Robert Vernay
 Der Graf von Monte Christo (1954), französischer, zweiteiliger Film von Robert Vernay
 The Count of Monte Cristo (1956), britisch-amerikanische Fernsehserie mit George Dolenz
 Der Graf von Monte Christo (1961), französisch-italienischer Film von Claude Autant-Lara
 Il Conte de Montecristo (1966), italienische, achtteilige Fernsehserie von Edmo Fenoglio   
 Der Graf von Monte Christo (1975), britisch-italienischer Fernsehfilm von David Greene
 Der Graf von Monte Christo (1979), französisch-italienisch-deutscher, vier- bzw. sechsteiliger Film von Denys de La Patellière
 Der Graf von Monte Christo (1998), französisch-italienisch-deutscher, vierteiliger Fernsehfilm von Josée Dayan
 Monte Cristo (2002), britisch-amerikanisch-irischer Film von Kevin Reynolds
 Der Graf von Monte Christo (Musical), Musical von Frank Wildhorn (2006)
Siehe auch:
 Der Monte Christo von Prag